Името Царевци носят две български села:

 Царевци (област Варна),
 Царевци (област Търговище).